A 2016-os Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat ötödik szezonja, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon április 2-án kezdődött meg a Circuit Paul Ricard versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 16-án. A címvédő, Felix Rosenqvist az Indy Lightsban folytatta karrierjét. A bajnoki címet Lance Stroll szerezte meg Maximilian Güntherrel szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár és eredmények

A bajnokság végeredménye

Versenyzők
Pontrendszer

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2016)

Formula–3